Сборная Северного Вьетнама по футболу () — бывшая сборная Демократической Республики Вьетнам в период между 1949 и 1975 годами. Команда прекратила своё существование, когда Северный и Южный регионы были объединены в Социалистическую Республику Вьетнам. Сборная Вьетнама по футболу начала проводить свои матчи только после 1991 года (в период между 1976 и 1990 годами матчи не проводились). Северный Вьетнам не входил в ФИФА, большинство матчей были сыграны против других социалистических стран.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира 

 1930—1974 — не принимала участия

Кубок Азии 

 1956—1958 — не принимала участия

Статистика матчей

Примечания

Ссылки 
 

Футбол во Вьетнаме
Вьетнам